Мальборк (польск. Malbork) — многозначный термин.

 Мальборк — город на севере Польши в дельте Вислы, находится в 80 километрах от границы с Калининградской областью России. 
 Мальборк — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Мальбурский повят, Поморское воеводство. 
 Мальборк — пассажирская и грузовая железнодорожная станция в городе Мальборк, в Поморском воеводстве Польши.